R∆ é o terceiro álbum do cantor americano Simon Curtis, lançado em 2011. Foi lançado no Japão e na Austrália no dia 6 de junho de 2011 e no resto do mundo no dia 7 de junho do mesmo ano. O primeiro single do álbum foi a música "Superhero".

O nome do álbum
Durante o decorrer da sua carreira, os fãs de Simon se auto-apelidaram de "Robots" (Robôs, em português) e, daí, Simon os apelidou de "Robot Army" ("Exército Robótico", em português). Para dar um toque de algo robótico, Simon trocou o A de Army pelo símbolo ∆.

Lista De Músicas 

 "Laser Guns Up"   	4:07
 "Don't Dance"  	3:09
 "Superhero"  	3:21
 "Pit of Vipers"   	3:27
 "D.T.M."   	3:17
 "Chip in Your Head"  	2:39
 "Flesh"   	4:20
 "How to Start a War"   	3:48
 "Get in Line"   	3:44
 "I Hate U"   	3:21
 "Joshua"   	3:24
 "Soul 4 Sale"   	3:38
 "Enemy"   	3:05
 "The Dark 2: Return to the Dark"   	2:39

Crítica
O site da MTV comparou as faixas "SuperHero" e "Flesh" com "The Edge of Glory", de Lady GaGa, e "Inside Out", de Britney Spears, respectivamente.

Álbuns de Simon Curtis
Álbuns de 2011